Il Fernandes sustainer è un sistema  brevettato dalla casa nipponico-statunitense Fernandes in grado di generare una vibrazione autonoma delle corde dello strumento, che si traduce in un sustain di durata indefinita.

Sino all'avvento di questo sistema, nato e brevettato negli anni novanta, l'unico modo per generare un sustain era quello d'innescare un effetto Larsen tra strumento ed amplificazione sia a distanza (per trasmissione con le onde sonore) sia per trasmissione diretta (contatto fisico tra strumento ed amplificatore), in entrambi i casi facilitato da effetti elettronici come il compressore dinamico. Il sistema Fernandes, attraverso l'utilizzo di un particolare pickup (in questo caso non solo trasduttore/recettore ma induttore di un campo magnetico) - anche a strumento scollegato dal sistema di amplificazione - genera una autonoma vibrazione delle corde utilizzabile per effetti strumentali particolari, adatti soprattutto alle parti solistiche. Il sistema è costituito, oltre che dall'induttore, anche da una elettronica dedicata (si può acquistare in forme di set completo: induttore pickup al manico - sia single coil che humbucker - e pickup al ponte).
 
Fra i chitarristi professionisti che hanno adottato questo sistema vi sono Steve Lukather, Steve Vai, Matthew Bellamy (Muse), The Edge (U2), Steve Hackett (ex  Genesis), Robert Fripp, Adrian Belew e Kerry King (Slayer). Questi artisti hanno commissionato alla Fernandes la costruzione di strumenti custom, con specifiche particolari e di qualità (e prezzo) nettamente superiore a quelli presenti sul mercato.

Un altro dispositivo in grado di generare una vibrazione continua delle corde dello strumento mediante un campo elettromagnetico è l'EBow (archetto elettronico), in produzione dalla fine degli anni settanta.

Note

Collegamenti esterni 
 

Effetti musicali